Рафінья ( або ) — зменшувальна форма португальського імені Рафаель:

Футболісти
 Рафаел Дініс Алвес е Сілва (1992) — бразильський футболіст, півзахисник, виступав, зокрема, за «Чіапас»
 Рафа Алькантара (1993) — бразильський футболіст, півзахисник, виступав, зокрема, за «Парі Сен-Жермен»
 Рафаел Діас Беллолі (1996) — бразильський футболіст, нападник, гравець збірної, виступав, зокрема, за «Барселону»
 Рафаел Жіменес да Сілва (1992) — бразильський футболіст, півзахисник, виступав, зокрема, за «Кальмар»
 Рафаел Ліма Перейра (1993) — бразильський футболіст, нападник, виступав, зокрема, за «Баїю»
 Рафаел да Сілва Франсіско (1983) — бразильський футболіст, півзахисник, виступав, зокрема, за «Крузейро»
 Рафаел Скапіні де Алмейда (1982) — бразильський футболіст, захисник, виступав, зокрема, за ГІК
 Рафаел дос Сантос ді Олівейра (1987) — бразильський футболіст, нападник, виступав, зокрема, за «Ульсан Хьонде»
 Рафаел Давід Томас (1993) — бразильський футболіст, захисник, виступав, зокрема, за «Інтернасьйонал»
 Марсіо Рафаел Феррейра де Соуза (1985) — бразильський футболіст, захисник, виступав, зокрема, за «Сан-Паулу»
 Рафаел Чагос Машадо (1988) — бразильський футболіст, захисник, виступав, зокрема, за «ССА Масейо»